Tharsis – zona montuosa di Marte di origine vulcanica
 Tharsis – genere di pesci ossei estinto